Борейша — фамилия.

Известные носители:
 Борейша, Антон Степанович (1858—1924) — русский революционер, народник, член партии «Народная воля».
 Борейша, Георгий Александрович (1889—?) — военный летчик, Георгиевский кавалер (поручик; 21 июня 1915).
 Борейша, Дементий Денисьевич — Георгиевский кавалер (майор; № 4749; 21 декабря 1832 — по выслуге).
 Борейша, Дмитрий Петрович (1838—1875) — один из первых педиатров России, врач-филантроп; соучредитель Санкт-Петербургского медицинского общества.
 Борейша, Павел Геннадьевич (род. 1991) — белорусский легкоатлет, метатель молота.
 
 Борейша, Степан Фомич — Георгиевский кавалер (полковник; № 5709; 1 декабря 1838 — по выслуге)
 Борейша, Татьяна Александровна (род. 1993) — белорусская легкоатлетка.

 Иванова-Борейша, София Андреевна (1856—1927) — русская революционерка, народница, член Исполнительного комитета партии «Народная воля», жена А. С. Борейши.